Humser ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Humser (1836–1918), deutscher Politiker
 Wilhelm Humser (1870–1938), preußischer Major und Generalstabsoffizier
 Jacob Wilhelm de Neufville-Humser (1794–1859), deutscher Kaufmann und Abgeordneter